Ittner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ittner (1907–1976), deutscher SS-Oberscharführer und Täter des Holocaust
 Anthony F. Ittner (1837–1931), US-amerikanischer Politiker
 Eva-Maria Ittner (* 1961), deutsche Degenfechterin

 Gerhard Ittner (* 1958), deutscher Rechtsextremist
 Johanna Ittner (* 1932), politisch engagierte Fachlehrerin für Hauswirtschaft und Handarbeit
 Joseph Albrecht von Ittner (1754–1825), deutscher Schriftsteller, Jurist und Diplomat
 William B. Ittner (1864–1936), US-amerikanischer Politiker